Ishaki ist der Familienname folgender Personen:

 Ayaz İshaki (1878–1954), tatarischer Publizist, Agitator und großtürkischer Nationalist
 Meir Ishaki, jüdischer Gelehrter des 18. Jahrhunderts und Großrabbiner